Příjmení Pitts nosí více významných osobností:

 Charles Pitts (1947–2012) – americký kytarista
 Jake Pitts (* 1985) – americký zpěvák a kytarista
 Tony Pitts (* 1962) – anglický herec

Externí odkazy